Fascio, littéralement « faisceau », peut se référer à :

Patronyme 
  (1794-1856), militaire espagnol.

Politique 
 Fascio, mot italien ayant trait au fascisme.

Toponyme 
 Les , maisons du Parti national fasciste italien :
 La  de Bolzano ;
 La Casa del Fascio de Côme ;
 D'autres .

Arts et culture 
 , troupe théâtrale fasciste néerlandaise ;
 El Fascio, périodique fasciste espagnol ;
 , album de .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de patronyme